brede geelgerande watertor
 dwergwatertor
 eironde watertor
 geelgerande watertor
 grote spinnende watertor
 kleine spinnende watertor
 spinnende watertor